Mathis Gazoa Kippersund Bolly (14 november 1990) is een Ivoriaans voetballer die in Noorwegen geboren is.

In 2008 maakte hij zijn debuut in het profvoetbal voor de Noorse club Lillestrøm SK.
Op 2 januari 2013 maakte hij de overstap naar Fortuna Düsseldorf. Bolly heeft begin 2013 besloten om voor Ivoorkust te spelen in plaats van Noorwegen.

Bolly is normaal gesproken een flankspeler op de linkerkant maar speelt soms ook op de linksmiddenveld positie en staat bekend om zijn snelheid.

Clubstatistieken

Trivia 
 In het spel FIFA 14 van EA Sports is Bolly de snelste speler van het spel
 In het spel FIFA 15 is Bolly eveneens de snelste speler van de game

Externe link
Profiel op soccerway.com

Bolly, Mathis
Bolly, Mathis